Endate peut désigner :

 Kin Endate, astronome japonais ;

 , astéroïde nommé d'après l'astronome.